Pianura veneto-friulana: pianura veneta centro-orientale
Pianura padana: pianura veneta sud-occidentale e meridionale